(Hiroshima, 10. prosinca 1942.) japanski je nogometaš.

Klupska karijera
Igrao je za Toyo Industries.

Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1963. do 1976. godine. Odigrao je 62 utakmice postigavši 11 pogodaka.

S japanskom reprezentacijom  je igrao na Olimpijskim igrama 1964 i 1968.

Statistika

Vanjske poveznice
National Football Teams
Japan National Football Team Database

Japanski nogometaši